EDC — английская аббревиатура. Может значит

 EDC (англ. Every Day Carry — носить каждый день) — термин, означающий совокупность предметов, носимых с собой ежедневно, которыми пользуются регулярно, или необходимость в которых может возникнуть в различных нестандартных и экстремальных ситуациях.
 EDC (буровая компания) — Eurasia Drilling Company, Евразия (буровая компания) (Москва)
 EDC (электроэнергетическая компания) — Electricidad de Caracas, Каракас, Венесуэла
 EDC (спортивная организация) (англ. European Draughts Confederation)- Европейская конфедерация шашек, международная организация, объединяющая национальные организации шашек 24 государств Европы; занимается популяризацией международных шашек и организацией различных международных соревнований, в том числе турниров за звание чемпиона Европы.
 EDC (музыкальный фестиваль) — Electric Daisy Carnival, ежегодный фестиваль танцевальной музыки в стиле House, Electro House, Progressive House, Trance и других стилях, который проходил в последние выходные июня с 1997 года по 2010 год в Южной Калифорнии, а в 2011 году — в Лас-Вегасе.
 EDC (танцевальный телеконкурс) (англ. Eurovision Dance Contest) — Танцевальное Евровидение, мероприятие Европейского вещательного союза.
 EDC (органическое вещество) (англ. 1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide; EDAC, EDCI) — 1-Этил-3-(3-диметиламинопропил)карбодиимид — органическое вещество, водорастворимый карбодиимид, как правило в виде гидрохлорида.
 EDC (хлорорганическое соединение) (англ. ethylene dichloride (EDC)) — 1,2-дихлорэтан
 EDC (European Defence Community) — Европейское оборонительное сообщество
 EDC (аббревиатура Esprit de Corps) — суббренд одежды и аксессуаров фирмы Esprit